Nowodworscy herbu Dębno – polski ród szlachecki
 Nowodworscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki